Mascolo ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Mascolo-David, portugiesische Pianistin
 Benjamin Mascolo (* 1993), italienischer Popsänger, siehe Benji & Fede
 Dionys Mascolo (1916–1997), französischer Schriftsteller
 Georg Mascolo (* 1964), deutscher Journalist
 Gianni Mascolo (* 1940), italienischer Sänger
 Giovanni Battista Mascolo (1583–1656), Jesuit und Philosoph
 Jean Mascolo (* 1947), französischer Regisseur
 Joseph Mascolo (1929–2016), US-amerikanischer Schauspieler